Lexicon – repertorio di vocaboli (termine latino equivalente a "lessico", usato a volte per le lingue classiche)
 Lexicon – azienda di elettronica
 Lexicon – enciclopedia sul mondo immaginario di Harry Potter
 Lexicon – album di Will Young del 2019